

Geografia
Stati Uniti
 Walcott (Dakota del Nord)
 Walcott (Iowa)
 Walcott (Wyoming)

Persone 
 Collin Walcott – musicista e compositore statunitense (1945-1984)
 Derek Walcott – poeta e scrittore caraibico, Premio Nobel per la letteratura nel 1992
 Jersey Joe Walcott – pugile statunitense (1914-1994)
 Theo Walcott – calciatore inglese